Мена — вид гражданско-правового договора.
 Мена (Dea Mena) — римская богиня детства, отвечавшая за менструации.
 Мена — российский мультипликационный фильм 2006 года.

Географические объекты 
 Мена (Украина) — город районного значения в Черниговской области Украины.
 Мена (река) — река в Черниговской области Украины.
 Мена (приток Сотэюгана) — река в ХМАО России.
 Мена (Тюрингия) — посёлок в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Мена-эль-Ахмади — порт в Кувейте.

Фамилия 
Мена () — испанская фамилия.

 Мена, Анхель (род. 1988) — эквадорский футболист.
 Мена, Джефферсон (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Мена, Кристобаль де (1492—?) — испанский конкистадор, принявший участие в конкисте Перу.
 Мена, Луис (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Мена, Максимо (1942—1969) — аргентинский рабочий, член SMATA (ВКТ), убитый полицейскими в Кордове во время всеобщей забастовки.
 Мена, Мария Виктория (род. 1986) — норвежская певица.
 Мена, Рауль (род. 1995) — колумбийский легкоатлет.
 Мена, Хуан де (1411—1456) — староиспанский поэт.
 Мена, Хуанхо (род. 1965) — испанский дирижёр.
 Мена, Эухенио (род. 1988) — чилийский футболист, защитник.
 Мена Ираррасабаль, Луис (род. 1979) — чилийский футболист.
 Мена Лагос, Альфредо (род. 1949) — сальвадорский предприниматель и крайне правый политик.

Прочее 
 Мена — русская народная сказка, по сюжету которой мужик получает сказочное богатство, но в результате обмена с различными персонажами (например, пастухами), у него остаётся лишь незначительная, ненужная вещь, например, иголка.